Bundles steht für:
 Bundles – Ein Hund zum Verlieben, US-amerikanischer Film (1994)

Bundles ist der Familienname folgender Personen:
 Stack Bundles (1982–2007), US-amerikanischer Rapper